Ханли () — английская фамилия. Известные носители:
 Ханли, Куинси Мэтью (более известен как Скулбой Кью; род. 1986) — американский рэпер.
 Ханли, Лиэнн (род. 1955) — американская телевизионная актриса.
 Ханли, Хорас Лоусон (1823—1863) — американский изобретатель XIX века.